Freetown kan syfta på:

Geografi

Antigua och Barbuda
Freetown, Antigua och Barbuda – en ort i parishen Parish of Saint Philip

Bahamas
Freetown, Bahamas

Sierra Leone
 Freetown – huvudstad

USA
Freetown, Massachusetts – en kommun (town) i Bristol County
Freetown, New York
Freetown (East Hampton) – i delstateni New York)
Freetown, Alabama
Freetown, Indiana
Freetown, Kentucky
Freetown, Louisiana

Se även 
 Libreville